Jo Chiarello – cantante italiana
 Riccardo Chiarello – pilota motociclistico italiano